Молден () — засушливый низменный атолл в архипелаге Лайн (Кирибати). Необитаем. Площадь острова 39,3 км². На протяжении 1860—1927 годов на атолле добывалось гуано. Помимо этого остров был местом испытания Великобританией водородной бомбы в 1957 году. На острове находятся доисторические развалины полинезийского происхождения. В настоящее время территория атолла Молден — заповедник, место гнездования морских птиц.

География 
Атолл Молден лежит в 447 км к югу от экватора, в 2840 км к югу от Гонолулу (Гавайские острова) и в более чем 8000 км к западу от побережья Южной Америки. Ближайший остров Старбак находится в 204 км к юго-западу. Ближайшее обитаемое место — остров Тонгарева, лежащий в 450 км к юго-западу. Ближайший аэропорт — на острове Рождества (или Киритимати), что в 675 км к северо-западу от атолла. Другие ближайшие острова — остров Джарвис (в 690 км), остров Восток (в 713 км) и остров Каролайн (в 850 км).

Остров Молден — низменный, известняковый атолл, имеющий форму равностороннего треугольника со сторонами 8 км и окаймленный рифами. На востоке атолла — соленая лагуна с островками, ограниченная со всех сторон сушей (узкие проливы есть только на севере и востоке лагуны). Площадь острова — 39,3 км².

Атолл низменный, высочайшая точка острова — 10 м. Молден — атолл с аридным климатом, среднегодовой уровень осадков — 726 мм. Среднегодовая температура на острове +29,3 °C (минимальная 23,8 °C, максимальная 37,2 °C). Ветры преимущественно восточного направления.

29 мая 1975 года остров Молден был объявлен морским заповедником.

История 
Остров Молден был открыт 30 июля 1825 года Джорджем Энсоном Байроном (двоюродным братом выдающегося поэта). Джордж Энсон Байрон, капитан британского военного корабля «Blonde», возвращался в Британию, исполнив миссию по возвращению на родину праха короля и королевы Гавайских островов, которые случайно погибли в Британии из-за кори. Остров назван в честь Чарльза Роберта Молдена, штурмана корабля, первым заметившего и изучившего остров. Когда экипаж корабля высадился на атолле, остров был необитаем, однако были найдены таинственные руины храмов и других сооружений, что свидетельствует о том, что однажды остров был обитаем. Появление этих сооружений объяснялось высадкой на остров моряков, корабли которых потерпели крушение, пиратов, южноамериканского народа инков или даже первых китайских мореплавателей. В 1924 году были проведены исследования острова. В результате ученые посчитали, что остров был когда-то заселен полинезийцами, жившими здесь за несколько веков до открытия острова в 1825 году. В первой половине XIX века, времени расцвета американского китобойного промысла, на острове часто высаживались китобои. В скором времени остров был присвоен американской компанией по добыче гуано согласно Закону о гуано 1856 года, позволявшему гражданам США получать во владения все необитаемые острова в Тихом океане и Карибском море для добычи гуано, богатого удобрения. Правда, до них на острове добычей гуано занималась австралийская компания под лицензией, предоставленной Британией. Добыча гуано на острове велась с 1860-х годов по 1927 год.

В 1956 году Великобритания выбрала остров Молден для испытания своей водородной бомбы. В 1957 году недалеко от берегов острова были взорваны три бомбы.

Вплоть до появления республики Кирибати в июле 1979 года права на остров у Великобритании оспаривали США. Только после подписания договора о дружбе с Кирибати 20 сентября 1979 года США отказалась от своих претензий на остров Молден и другие острова в архипелаге Феникс и Лайн.

Экономика 
Гипсовое месторождение на острове Молден не разрабатывается в связи с экономической нецелесообразностью (высокая стоимость транспортировки, неустойчивый спрос). Предпринимались попытки по развитию на острове экотуризма, которые окончились неудачей.

Ссылки 
 Космический снимок острова
 в Google maps

Острова Лайн
Острова Австралии и Океании
Ядерные полигоны
Заповедники